Инокентий може да се отнася за:

Римски папи 
 Инокентий I
 Инокентий ΙΙ
 Инокентий III
 Инокентий ΙV
 Инокентий V
 Инокентий VI
 Инокентий VII
 Инокентий VIII
 Инокентий IX
 Инокентий X
 Инокентий XI
 Инокентий XII
 Инокентий XIII

Православни духовници 
 Инокентий Крупнишки
 Инокентий Херсонски